Зволожувач повітря — побутова техніка
 Зволожувач шкіри — косметичний засіб